Het WTA-tennistoernooi van Auckland (officieel ASB Classic) van 2018 vond plaats van maandag 1 tot en met zondag 7 januari 2018 in de Nieuw-Zeelandse stad Auckland. Het was de 33e editie van het vrouwen­toernooi, onderdeel van het tennistoernooi van Auckland 2018. Er werd gespeeld op hardcourt­banen. De geplande finaledatum van zaterdag 6 januari schoof een dag op, doordat op donderdag en vrijdag niet kon worden gespeeld wegens aanhoudende regens.

Enkelspel 
Titelverdedigster Lauren Davis was het vijfde reekshoofd. Zij strandde evenwel reeds in de eerste ronde.

Het tweede reekshoofd, Julia Görges uit Duitsland, won het toernooi. In de finale versloeg zij de als eerste geplaatste Deense Caroline Wozniacki in twee sets, met een tiebreak in de tweede set. Görges wist voor het eerst in haar loopbaan het toernooi van Auckland op haar naam te schrijven, nadat zij in 2016 al eens de finale had bereikt. Het was haar vijfde WTA-titel, de eerste van 2018. Zij incas­seerde US$ 43.000 prijzen­geld op dit toernooi.

De Belgische Kirsten Flipkens kwam niet voorbij de tweede ronde. Haar landgenote Ysaline Bonaventure, die zich via het kwalificatietoernooi een plek in de hoofdtabel had weten te veroveren, bereikte eveneens de tweede ronde. Alison Van Uytvanck strandde in de eerste ronde. Zowel Van Uytvanck als Flipkens zagen hun weg geblokkeerd door de Sloveense Polona Hercog.

Er waren geen Nederlandse deelneemsters.

Geplaatste speelsters

Toernooischema

Finale

Bovenste helft

Onderste helft

Dubbelspel 
Titelhoudsters Kiki Bertens en Johanna Larsson hadden zich niet voor deze editie van het toernooi ingeschreven.

Het ongeplaatste duo Sara Errani en Bibiane Schoofs won het toernooi. In de finale versloe­gen zij het als eerste geplaatste Japanse koppel Eri Hozumi en Miyu Kato in twee sets. Het was hun eerste gezamenlijke titel. De Italiaanse Errani had daar­naast 26 eerdere dubbel­spel­titels met andere partners; de Nederlandse Schoofs een.

De Belgische Maryna Zanevska en Arina Rodionova (Australië) waren het vierde reekshoofd – zij bereikten de tweede ronde, waarin zij werden uitgeschakeld door de latere winnaressen. Ook haar landgenote Ysaline Bonaventure, met Viktorija Golubic uit Zwitserland, bereikte de tweede ronde.

De Nederlandse Arantxa Rus speelde samen met Sílvia Soler Espinosa uit Spanje – zij bereikten eveneens de tweede ronde.

Geplaatste teams

Toernooischema

Externe links 

 Toernooischema WTA
 Toernooischema ITF

Auckland 2018
Auckland